Kanvas har flere betydninger

 Kanvas (salg) – en salgsmetode
 Kanvas (tekstil) – tekstilt materiale, som ofte er fremstillet af hørgarn